

Miejscowości w Stanach Zjednoczonych 
 Fair Oaks – jednostka osadnicza (Census-designated place) w hrabstwie Sacramento, w stanie Kalifornia
 Fair Oaks – jednostka osadnicza w hrabstwie Cobb, w stanie Georgia
 Fair Oaks – miejscowość w hrabstwie Wagoner, w stanie Oklahoma
 Fair Oaks – jednostka osadnicza w stanie Oregon, w hrabstwie Douglas
 Fair Oaks – jednostka osadnicza w hrabstwie Fairfax, w stanie Wirginia

Gminy w Stanach Zjednoczonych 
 Fair Oaks  (ang. Fair Oaks Township) – gmina w hrabstwie Cross, w stanie Arkansas

Zobacz też 
 Bitwa pod Fair Oaks i Darbytown Road – bitwa podczas wojny secesyjnej (27–28 października 1864) na terenie hrabstwa Henrico, w stanie Wirginia